Mrkonjić (auch eingedeutscht Mrkonjic) ist der Familienname folgender Personen:

 Lukas Mrkonjic (* 1999), österreichischer Skilangläufer
 Milutin Mrkonjić (1942–2021), serbischer Politiker
 Zvonimir Mrkonjić (* 1938), jugoslawischer bzw. kroatischer Dramatiker und Dichter

Siehe auch:
 Mrkonjić Grad, Stadt in Bosnien-Herzegowina